Чемпионат мира по борьбе 1966 года проходил 16-22 июня в Толидо (штат Огайо, США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Июнь 1966 года
Международные соревнования по борьбе в США
Международные спортивные соревнования в Толидо